Элиза Хоуп Беннетт (; род. 17 марта 1992, Рединг, графство Беркшир, Великобритания) — английская актриса. Известна своими ролями в фильмах «Чернильное сердце» (Мегги Фолчарт), «Стрелок» (Эмили Дэй).

Биография 
Родилась в Рединге (графство Беркшир, Великобритания), там же в 2009 году окончила школу.

Начала профессиональную карьеру в 2004 году с роли в фильме «Принц и я». 

В 2005 году сыграла роль Торы Браун в фильме «Моя ужасная няня». 

В 2007 году за эту роль вместе с Томасом Сангстером, Рафаэлем Коулмэном, Дженнифер Рэй Дэйкин, Холли Гиббс и Сэмом Хонивудом была номинирована на премию «Молодой актёр» в категории «Лучший молодёжный ансамбль в художественном фильме».

С 2016 года снимается в сериале «Сладкие и порочные».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Певцы и певицы Великобритании
Актрисы телевидения Великобритании